Comitatul Wabash (în original, Wabash County, conform unui cuvânt amerindian, Wabash, originar din vestul mijlociu al Statelor Unite) este numele unui râu, a mai multe elemente geografice și a două comitate din Statele Unite ale Americii,

Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Wabash, statul  (Formate IL --  -- (Categorie și format)
 Comitatul Wabash, statul  (Formate IN -- Categorie și format)

Vezi și 

 Wabash (dezambiguizare)
 Bash (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii